MPP est un sigle pouvant désigner :
 Membre du Parlement provincial (Canada) ;
 Mouvement du peuple pour le progrès, parti politique du Burkina Faso ;
 MPP +, le 1-méthyl-4-phénylpyridinium ;
 Médiathèque du patrimoine et de la photographie, SCN du Ministère de la Culture ;
 Musée populaire de la photographie, à Drummondville.